Кири́лл Миха́йлович Здане́вич () — грузинский советский художник.

Старший брат Ильи Зданевича. Испытал влияние кубофутуризма, основатель «оркестровой живописи» и «всёчества», участник группы «41°». Работал в театре, выступал как график и художник книги.

Биография 
[[Файл:Pirosmani. Tbilisi Funicular.jpg|thumb|right|270 пкс|Пиросмани, Фуникулёр в Тбилиси]]

Отец — поляк, преподаватель французского языка М. А. Зданевич, мать — грузинка, пианистка, ученица П. Чайковского, урожденная В. К. Гамкрелидзе.

Кирилл окончил курсы живописи и рисования у Н. В. Склифосовского в Тифлисе, поступил в Академию Художеств в Петербурге, курса не закончил.

В 1913 году вместе с братом и М. В. Лё-Дантю открыл живопись Нико Пиросмани.

Был близок к М. Ларионову и Н. Гончаровой, входил в объединение «Ослиный Хвост» и «Мишень».

В Париже занимался в мастерской А.Архипенко, заслужил похвалу П. Пикассо.

В 1917—1920 жил в независимой Грузии, в 1920—1921 в Константинополе и Париже, затем снова в Тифлисе. Принимал участие в деятельности грузинских футуристов, оформлял спектакли в театре им. Шота Руставели.

30 июля 1949 был арестован, приговорён к 15 годам, сослан в Воркуту. Освобожден 25 февраля 1957, в марте того же года реабилитирован, вернулся в Тбилиси.

 Семья 
 Сын: Павел Кириллович Зданевич (Алик)
 Дочери: 1) Мирель Кирилловна Зданевич-Кутателадзе (1926—2011), замужем за художником Аполлоном Кутателадзе, 2) Валентина Кирилловна Зданевич (1932—2019).

 Признание 
Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.

 Книги 
 Нико Пиросманишвили. Тб.: Литература и искусство, 1963 (М., 1964)

 Память 

Именем братьев Зданевичей названа улица в Тбилиси.

 Литература 
 Le Gris-Bergmann F. Kirill Zdanevich and cubo-futurism, Tiflis 1918—1920. New York: Rachel Adler Gallery, 1987.
 Kirill Zdanevich (1892—1969). San Francisco: Modernism, 1989.
 Каталог выставки Кирилла Зданевича и Ильи Зданевича. Тбилиси; Париж, 1989.
 Никольская Т. «Фантастический город»: Русская культурная жизнь в Тбилиси: 1917—1921. — М.: Пятая страна, 2000. — 192 с. — ISBN 5-901250-07-9.
 Никольская Т. Авангард и окрестности. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. — 320 с — ISBN 5-89059-010-3 — рецензия А. Крусанова.
 Паустовский К. Г. Бросок на юг [: воспоминания] // Паустовский К. Г.'' Собр.соч. в 8 т. М.: Художественная литература, 1968. Т. 5.

Примечания

Ссылки 
 Кирилл Зданевич — фото и репродукции работ — на груз. языке
 Работы Кирилла Зданевича на сайте www.artnet.com
 ЗДАНЕВИЧ Кирилл Михайлович // Люди и судьбы: Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период: 1917—1991. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. — 496 с. — ISBN 5-85803-225-7
 Глава из книги Дж. Янечека (Gerald Janecek) «From Zaum: The Transrational Poetry of Russian Futurism» — «Zaum in Tiflis, 1917—1921» — на англ. языке
 Кирилл Зданевич в «Энциклопедии футуризма» 
 Библиография Кирилла Зданевича

Художники Грузии
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Художники русского авангарда
Русский футуризм
Сценографы СССР
Ослиный хвост
Похороненные в Дидубийском пантеоне
Реабилитированные в СССР